Caitlin Kinnunen – attrice statunitense
 Kimmo Kinnunen – ex giavellottista finlandese
 Laila Kinnunen – cantante finlandese
 Leo Kinnunen – pilota automobilistico finlandese
 Jorma Kinnunen – giavellottista finlandese
 Veera Kinnunen – ballerina e coreografa svedese di origine finlandese